Rafael Hernando es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

Rafael Hernando Fraile, político español del Partido Popular.
Rafael Hernando y Palomar, compositor español.